«Neuro Dubel» () — советская и белорусская рок-группа из Минска, основанная 17 июля 1989 года.

Стиль группы — панк-рок, или — «двуязычный рок-н-ролл». Тем не менее группа использует множество стилей. Может быть, именно это многообразие вместе с мощнейшей концертной энергетикой и «нервными», по определению журналистов, текстами, явилось причиной того, что группа завоевала любовь белорусской аудитории.

Как концертный состав коллектив берет начало в 1991 году, и за этот период группа выпустила более десятка альбомов и сняла множество клипов. Первоначально русскоязычная, с 2003 года группа стала исполнять песни и на белорусском языке.

Название 
Название группы было образовано по аналогии с «Sex Pistols». Вместо пистолета был выбран другой фаллический символ, дюбель — «хорошее и непонятное слово». «Нейро» было выбрано Александром Кулинковичем: в тот период он часто посещал нейрохирургическое отделение.

История группы

Первые годы 
«Нейро Дюбель» был основан в 1989 году Александром Кулинковичем (ранее известным под псевдонимом Джим Лазарев, а в середине 90-х сменившим его на Александр Куллинкович, с которым работал до конца карьеры) и Геннадием Агейчиком (на тот момент шурином Куллинковича). Днём рождения группы считается 17 июля, когда этот дуэт, в состоянии ужасного похмелья, написал и записал несколько медленных и грустных песен. В течение нескольких последующих лет дуэт работал в основном в домашних условиях, собирая музыкальный материал и создавая свой собственный стиль и звучание. В этом состоянии, используя преимущественно домашнюю аудиотехнику, группа выдала несколько альбомов (включая один акустический), что называлось «Некачественные продукты студии „ГангрЭна Продакшн“».

В 1991 году Геннадий Агейчик покинул группу, и, вскоре, на месте дуэта возник концертный состав: лидер и автор текстов Александр Кулинкович, гитарист и, впоследствии, бэк-вокалист Юрий Наумов, басист Дмитрий Чиж и барабанщик Андрей Степанюк. Также участие в группе принимала бэк-вокалистка Светлана Сидорович, трагически умершая в 1993 году.

1990-е. Первые концерты 
Первое появление «Нейро Дюбеля» на сцене состоялось на открытии «Астролябии-шоу» 4 октября 1991 года. Группа была первым гостем из Беларуси в Московском панк-кафе «Отрадное». В 1993 году из группы отчислили басиста (за пьянство), на его место пришёл Стас Поплавский. Тогда же у группы появился клавишник — Макс Ивашин. В конце 1994 года в группу приходит новый гитарист Максим Паровой. Вследствие этих изменений состава группа выходит на почти профессиональный уровень и начинает много и активно концертировать.

«Нейро Дюбель» принимал участие в местных фестивалях: «БУДЬ СПОК» и «Чужая вода» в Могилёве, «В защиту Музыкальных меньшинств», «Рок-Форум», «КГ — Сердитый праздник», «Тяжёлый день» в Минске, в акциях «Беларусь против ядерного оружия» и «Музыканты против наркотиков», церемониях «Рок-Каранацыя» в 1995—96 годах, где группа была награждена специальным призом Ленинградского рок-клуба и группы «ДДТ».

1995 год. «Умные вещи» 
В 1995 году вместе с новым соло-гитаристом Максимом Паровым был записан первый студийный альбом (двойной) «Умные вещи (The Best)». В этом же году, по приглашению Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, группа приняла участие в первом для себя серьёзном концерте — «Поп-ТВ» во Дворце спорта. Сам Куллинкович говорил об этом концерте:

1996 год. «Жестокое самоубийство универсальной нарезкой Бернера» 
В 1996 году увидел свет альбом «Жестокое самоубийство универсальной нарезкой Бернера», и в течение первых двух месяцев 1997 года эта программа была продана в количестве более 5000 экземпляров практически без промоционной и рекламной кампаний. В 1996—97 годах фирмой «ПАН Рекордз» был реализован кавер-проект «ПесняРок», где ведущие белорусские группы исполняли версии песен знаменитого ансамбля «Песняры». На презентации диска 4 июля 1997 года «Нейро Дюбель» со своей обработкой песни «Вологда» выступал в самом конце, даже после самих «Песняров», таким образом, возглавляя и закрывая шоу. На «Рок-каранацыі 1996» группа получила специальный приз «За лучшую интерпретацию эстрадного шлягера» («Здравствуй, чужая милая»).

1997 год. Работа с «United Records» 
В 1997 году исключительно через Интернет «Нейро Дюбель» принял участие в компиляции канадской фирмы «United Records» — «United We Stand». Песня «Вай-вай» оказалась на диске также почётным последним треком в компании 19-и независимых составов из США, Канады, Великобритании и Финляндии. В 1998 году, с 1 по 3 мая в городе Сосновый Бор под Санкт-Петербургом проходил рок-фестиваль «Балтийский Берег '98». «Нейро Дюбелю» достались: «Приз зрительских симпатий» с отрывом от ближайшего номинанта в 40 % и «Гран-при Ленинградского рок-клуба».

1999 год. Фестиваль «Рок-Каранацыя '98» 
В 1999 году на церемонии награждения лучших рок-групп Беларуси «Рок-Каранацыя '98» «Нейро Дюбель» получил главный приз — «Рок-Корону» (награду вручал Владимир Мулявин), помимо этого группа победила в номинациях: «Лучшая песня года» («Охотник и сайгак»), «Лучший альбом года» («Охотник и сайгак»), «Лучший клип года» («Охотник и сайгак»). На ежегодной церемонии награждения лучших музыкальных клипов «Хрустальная монограмма '99», видеоклип на песню «Самолёты» из альбома «Ворсинки и катышки» победил в трёх номинациях: «Лучший сценарий», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр». На «Рок-Каранацыі '99» альбом «Ворсинки и катышки» был назван лучшим альбомом 1999 года.

2000 год. Успехи в России 
К концу 2000 года было принято решение выдвигать группу на российский рынок. Был записан клип «Вася пьёт», ротировавшийся на MTV; давались концерты в Москве, и главное — в России вышел альбом «Народное достояние», для которого были перезаписаны лучшие песни за всю историю группы. В ноябре состоялась его презентация, и в продаже появилось порядка двух тысяч кассет. Но с Москвой ничего не вышло, а потому кассеты не допечатывались, а CD так и не вышел. После достаточно продолжительной паузы в начале 2002 года был записан альбом «П.И.О.Т.К.У.К.У.К.» («Правдивые истории о том, как у Карлсона угнали комбинезон»). Диск вышел в мае и стал по итогам года одним из самых продаваемых (по некоторым сведениям — самым). 14 декабря того же года компания «West Records» выпустила диск «Пиар во время чумы», представляющий собой сборник лучших песен группы. Он включает в себя не только материал из ставшего раритетом «Народного достояния», но и песни из последней записи «П.И.О.Т.К.У.К.У.К.».

2003 год. Угроза распада 
В 2003 году для группы наступил переломный момент: басиста исключили из группы (и опять за пьянство), Максим Ивашин уехал сначала учиться, а потом работать в Канаду, создав музыкальный коллектив «», а ведущий гитарист группы Макс Паровой вынужден был уехать в Москву. Таким образом, группа оказалась на грани развала. Однако усилиями лидера группы и его знакомых образовался новый состав, оставшийся неизменным до настоящего времени.

2004—2010 годы. Новые альбомы 
И уже в 2004 году вышел первый белорусскоязычный альбом группы — «Tanki», ставший на «Рок-Каранацыі 2004-05» альбомом года. 21 июля 2004 года группа выступила на оппозиционном концерте, и с 2004-го по 2007-ой вместе с остальными белорусскими рокерами она неофициально была под запретом. На «Рок-Каранацыі 2007» помимо главной награды — «Рок-короны» — группа победила в номинации «Альбом года» — «Stasi», который попал в 10-ку самых продаваемых белорусских альбомов 2008 года по итогам продаж в сети магазинов «Мистерия звука».

В ноябре 2007 года на концерте в клубе «Graffiti» записывается первый концертный DVD в истории коллектива. В 2009 году на сайте «Тузін Гітоў» песня «Трываю» из альбома «Stasi» по итогам года заняла 6-е место и вошла в сборник лучших песен «Прэм’ер Тузін 2009». На «Рок-коронации 2009» группа получила специальный приз «За преданность рок-музыке». Песня «Касманаўты» из альбома «Афтары правды» по итогам года заняла 6-е место в хит-параде «Tuzin.fm». По версии интернет-портала «Тузін Гітоў» альбом «Афтары правды» стал лучшим альбомом 2010 года.

В 2007 году Куллинковичу вместе с несколькими другими белорусскими музыкантами предложили встретиться с заместителем главы Администрации Президента Олегом Пролесковским. Нам было ясно сказано: «Парни, не играйте больше, пожалуйста, на оппозиционных митингах. Мы сказали, что не будем. Причём все, и абсолютно искренне», — заявил Куллинкович. Лидер «Дюбелей» рассказал, что сделал это, несмотря на то, что не любит существующую власть. О чём искренне и сообщил заместителю руководителя президентской администрации. Одновременно Александр Куллинкович сообщил пресс-центру «Хартии’97», что не будет играть на мероприятиях властей. «Наш флаг — бело-красно-белый, а не красно-зелёный. На колени нас не поставили. Но мы встречались летом с Александром Милинкевичем, и он нам абсолютно не помог… Пролесковский — нормальный, адекватный человек», — сказал Куллинкович. Но из радио ставить группу начало только «Авторадио», остальные станции всё равно отказывались.

В сентябре 2010 года на гала-концерте отборочного конкурса белорусского исполнителя на детское «Евровидение» группа выступила на одной сцене с Ксенией Ситник со своей версией песни «Мы вместе», с которой Ксения победила в 2005 году.

По итогам голосования за «Лучшую группу 15-летия» «Рок-коронации» на сайте «Tuzin.fm» «Нейро Дюбель» занял второе место, обойдя «Ляписа Трубецкого».

2011—2018. Под запретом 

2 марта 2011 года в Интернете появился , в числе которых оказалась и «Нейро Дюбель». Несмотря на опровержение министра информации Олега Пролесковского, назвавшего список «гнусной фальшивкой», почти сразу у группы начались проблемы с организацией выступлений.

В ноябре 2012 года группа «Neuro Dubel» выложила для свободного скачивания свой новый альбом «Дохуя советчиков».

15 января 2013 года на пресс-конференции Александра Лукашенко прозвучал вопрос лидера «Нейро Дюбеля» Александра Куллинковича: «Почему существуют эти „чёрные списки“ деятелей культуры?». Президент ответил, что ничего о «чёрных списках» не знает и поручил Андрею Кобякову и Александру Радькову доложить о них. Куллинкович отнёсся к подобному заявлению скептически, но 6 мая 2013 года в клубе «Re:Public» состоялся концерт-фестиваль «День Радио», на котором впервые за полуторагодовое существование клуба группа открыто выступила под своим названием. Концерт был организован Еврорадио с целью выяснить, действительно ли ряд групп был вычеркнут из негласного «», и фактически означал снятие с группы негласных запретов.

В феврале 2013 года вышел трибьют группе «Место подписи», который готовился более пяти лет. До этого только три белорусские группы имели свои официальные трибьюты. В трибьюте приняли участие «:B:N:», «», «The UNB», Дмитрий Войтюшкевич, «Детидетей», «Лекарство от меланхолии», Михей Носорогов, «Палац», «Тарпач», «Hasta La Fillsta».

С апреля 2013 года Куллинкович является колумнистом президентской газеты «Советская Белоруссия».

20 апреля 2015 года группа выпустила свой юбилейный, десятый номерной студийный альбом «На Марс!».

В 2016 году параллельно с электрическим составом Александр Куллинкович стал давать концерты с группой «ВелосипедистоВ», исполняя акустические версии старых песен «Дюбелей» периода 1990-х гг.

8 апреля 2017 года группа принимала участие в съёмках программы «» канала «БелСат». 8 ноября 2017 года вышел последний альбом группы «Першы».

Утром 4 августа 2018 года лидер группы Александр Куллинкович умер в возрасте 46 лет. Причиной смерти стала недолеченная пневмония.

2018—2020. Postmortem 
Программа «Belsat Music Live», вышедшая в эфир 21 октября, была посвящённая памяти Александра Куллинковича. Музыканты группы «Нейро Дюбель» вместе с друзьями и коллегами Куллинковича исполнили некоторые песни группы. В записи программы приняли участие: Игорь Варашкевич («Крама»), Лесли Найф (Gods Tower), Александр Помидоров, Алесь Лютыч (:B:N:), Лявон Вольский и Зоя Сахончик (). Через несколько дней 25 октября в минском амфитеатре Prime Hall состоялся большой концерт памяти Александра Куллинковича под названием «Я принёс тебе ура!». Помимо вышеперечисленных участников телепрограммы в концерте также приняли участие: Олег Хоменко («Палац»), Алесь Мышкевич (The Superbullz), Юрий Стыльский («Дай дарогу!»),  (Znich), Денис Тарасенко («Разбітае сэрца пацана»), Зоя Сахончик (Зьмяя), Ангус (Tornado), проект «ВелосипедистоВ», Змитер Войтюшкевич и Владимир Пугач (J:Морс). Деньги, вырученные на продаже билетов, пошли на памятник Куллинковичу, а также должны были - на издание сборника его публицистики и альбома с фотографиями группы «Нейро Дюбель». Однако до сих пор этого сделано не было.

18 июня 2019 года вокалист группы Юрий Наумов попал в больницу с тремя ножевыми ранениями. 
8 сентября 2020 года Юрий Наумов был доставлен в реанимацию с подозрением на инсульт в тяжёлом состоянии, у него была парализована правая сторона тела. Врачи установили, что состояние было следствием черепно-мозговой травмы. Вечером 14 сентября 2020 года музыкант скончался. Оставшиеся музыканты ещё не решили, будет ли это окончательным распадом группы. После группа дала лишь один концерт, где вокальные партии исполнял бас-гитарист группы Евгений Бровко.

2021. Эпилог 

17 февраля  года белорусское издательство «Янушкевич» анонсировало в начале марта выход книги (авторы — Павел Волотович и Алексей Ковалёв) «Огромная тень дождевого червя. Почти правдивая история группы Neuro Dubel» (книга названа по строчке из песни „Полцарства“ с альбома „Ж.С.У.Н.Б.“  года), основанную — как заявлено в анонсе — на воспоминаниях и высказываниях участников коллектива, их друзей и соратников, родных и близких. 9 марта книга поступила в продажу тиражом в 500 экземпляров и была распродана за месяц. Чуть позже вышел второй тираж издания, который также был распродан.

Дискография

Магнитоальбомы 
 1991 — «» («ГангрЭна Продакшн»)
 1991 — «В жопе» («ГангрЭна Продакшн»)
 1992 — «Ромашка» /from ass with love/ («ГангрЭна Продакшн»)
 1994 — «Битва на мотоциклах» (2 части) («ГангрЭна Продакшн»)
 1994 — «Министерство» («ГангрЭна Продакшн»)

Студийные альбомы 
 1995 — «» (2 части) («Magic ART»)
 1996 — «Жестокое самоубийство универсальной нарезкой Бернера» («ГангрЭна Продакшн»)
 1998 — «» («ПанРекордз»)
 1999 — «» [Lints & pellets] («Ковчег»)
 2002 — «П.И.О.Т.К.У.К.У.К.» [«»] («БМАgroup»)
 2004 — «Tanki» («Master Records»)
 2007 — «Stasi» («West Records»)
 2010 — «Афтары правды» («West Records»)
 2012 — «Дохуя советчиков» («ГангрЭна Продакшн»)
 2015 — «На Марс!»
 2017 — «Першы»

Сборники 
 2000 — «Народное достояние»
 2002, 2003 — «Пиар во время чумы» (авт. изд.)
 2003 — «Комиксы» (сборник ремиксов, «West Records»)
 2010 — «20 лет в тумане» (концертный DVD)
 2013 — «Место подписи» (Трибьют группе «Нейро Дюбель»)

Совместные проекты 
 «United We Stand» (песня «Вай-вай», «United Records», Канада, 1997)
 «» (песня «Вологда», «ПанРекордз», 1997)
 «Digging It Up» (песня «Трамваи», «Grob Records», США, 1998)
 «» (1999)
 «20 супер-хитов, рождённых в Белоруссии» (песня «Переехала комбайном», «Bulba Records», 2000)
 «» (песня «Забі амэрыканца», 2001)
 «» (песня «I Feel You», «MSH Records», 2002)
 «» (песня «Belarus uber alles», «БМАgroup», 2004)
 «» (песня «Жыццё», 2005)
 «» (песня «Край», 2006)
 «» (песня «Belarus uber alles», «Гукі і малюнкі», 2006)
 «Belarusian Red Book. Music of Belarus» (песня «Охотник и сайгак», Германия, 2006)
 «» (песня «Belarus uber alles», «VoliaMusic», 2006)
 «» (песня «Край», «VoliaMusic», 2006)
 «» (песня «Свабода», «VoliaMusic», 2007)
 «» (песня «Das Pisch», 2007)
 «Прэм’ер Тузін 2009» (песня «Трываю», 2009)
 «Budzma The Best Rock / Budzma The Best Rock/New» (песни «Guzik», «Svaboda», 2009)
 «Прэм’ер Тузін 2010» (песня «Касманаўты», 2010)

DVD 
 «» (2008)

Видеография 
 1994 — «Партизаны летят» (реж. Егор Хрусталев)
 1996 — «Ничего на Свете больше нету» (реж. Тамара Лисицкая)
 1997 — «Гагарин» (реж. Анатолий Вечер)
 1998 — «Охотник и сайгак» (реж. Анатолий Вечер)
 1998 — «Переехала комбайном» (реж. Анатолий Вечер)
 1999 — «Время распрощаться» (реж. Анатолий Вечер)
 1999 — «Самолёты» (реж. Анатолий Вечер)
 1999 — «С праздником» (реж. Анатолий Вечер)
 2000 — «Каникулы с Чиччолиной» (реж. Анатолий Вечер)
 2001 — «Большая мечта» (реж. Анатолий Вечер)
 2001 — «Вася пьёт» (реж. Юрий Бержицкий)
 2002 — «П.И.О.Т.К.У.К.У.К.» (реж. Анатолий Вечер)
 2002 — «Я памру тут» (реж. Анатолий Вечер)
 2003 — «З Новым годам» (реж. Анатолий Вечер)
 2005 — «Гузік» (реж. Анатолий Вечер)
 2007 — «Край»
 2007 — «Жыццё»
 2008 — «Можно жить» (реж. Анатолий Вечер)
 2010 — «Касманаўты» (реж. Анатолий Вечер)

Участники 
 Александр Кулинкович — вокал (1989—2018), бас-гитара (1989—1991); умер в 2018 году
 Юрий «Паскуда» Наумов — бэк-вокал (1991—2020), гитара (1991—1999); умер в 2020 году
 Владимир Сахончик — гитара, (с 2003 года)
 Виталий Абрамович — гитара (с 2004 года)
 Евгений Бровко — бас-гитара, бэк-вокал (с 2003 года)
 Андрей Степанюк — барабаны (с 1991 года)

Бывшие участники 
 Максим «Паровоз» Паровой — гитара, бэк-вокал (1994—2003)
 Станислав Поплавский — бас-гитара (1993—2003)
Илья Шевчик — гитара (1999—2001)
 Олег Громов — гитара (2001—2004)
 Максим Ивашин — клавишные (1993—1999, 2001—2004)
 Дмитрий Чиж — бас-гитара (1991—1993); умер в 2021 году
 Светлана Сидорович — бэк-вокал (1993)
 Геннадий Агейчик — гитара (1989—1991)

Cессионные участники 
 Константин Тромбицкий — дуда (2004—2005)
 Андрей Леончик — клавишные (1999—2001)

Временная шкала

См. также 
 Белорусский рок

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 
 История Neuro Dubel в 25-и эпизодах
 Пільныя чыноўнікі забаранілі канцэрт «Neuro Dubel» 
 666 Альбомов белорусской судьбы. «Нейро Дюбель» — 2007 «Stasi»
 666 альбомов белорусской судьбы. «Нейро Дюбель» — 2010 «Афтары правды»

Рок-группы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы Белоруссии